Carnuth ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Carnuth (1834–1899), deutscher Klassischer Philologe
 Walter Carnuth (1901–1984), deutscher Opernsänger (Tenor)

Siehe auch:
 Karnuth